Dangerous and Moving — второй международный альбом группы «Тату». Релиз альбома состоялся 5 октября 2005 года в Японии, 10 октября — в Европе, 11 октября — в Северной Америке.

Об альбоме 
Мировая звезда и признанный инструменталист Стинг сыграл партию бас-гитары для песни «Friend or Foe», которая вошла в международную версию альбома «Dangerous and Moving».

Отзывы 

Стивен Томас Эрлевайн из All Music Guide крайне критически оценил содержание альбома, выставив 2 звезды по 5-балльной шкале и назвав все треки помимо лид-сингла «All About Us» «пресными» и «легкозабываемыми», а саму пластинку — худшей разновидностью поп-музыки, поскольку, по мнению автора, в ней отсутствует как чувство стиля, так и «чувство веселья», охарактеризовав альбом как «грубый», «холодный», а «ледяной цифровой блеск продакшна» — «раздражающим». Сравнивая альбом с дебютной работой дуэта, автор положительно оценил меньшее влияние «евротрэша» на альбом и вокал участниц, подвергнутый меньшей компьютерной обработке. Мартин Друри с сайта ukmusic.com крайне высоко оценил пластинку, поставив ей 5 звёзд из 5 возможных и назвав альбом «сокрушающим» конкурентов и критиков. Друри хвалил дуэт за отказ от самоповторов и охарактеризовал работу как «награду для тех, кто ожидал увидеть развитие и улучшение» дуэта с годами. Среди лучших треков критик выделил «Dangerous and Moving» («оставляющую музыкальную сцену тлеющей после её пылающего появления и внезапного, резкого исчезновения») «Loves Me Not», которая по его мнению также демонстрирует сухое чувство юмора группы и умение превращать «насмешки своих самых ярых недоброжелателей» в «коммерческие фишки», песня «Friend Or Foe» была отмечена им за «врезающийся в голову» текст и «незабываемую, потрясающую» партию Стинга. Автор высоко оценил вокал участниц, назвав его «прекрасным» и «интенсивным», отметив, что солисткам «удаётся избежать […] банального» звучания голосов, благодаря чему прослушивание вокальных партий «сродни уколу ядовитого плюща». Максим Кононенко в журнале «Русский Newsweek» писал: «С одной стороны, это превосходная работа, стоящая на одном уровне с практически любым современным поп-альбомом европейского артиста первой величины. С другой стороны, это уже как бы и не „Тату“».

Список композиций 
После тире аналоги на русском

 В Японской версии альбом поставляется вместе с бонус-DVD, содержащим видео на песню All About Us + версия без цензуры, бэкстейдж All About Us.

Чарты 
 

Синглы

Truth: Live in St. Petersburg 

Truth: Live in St. Petersburg — концертный DVD группы t.A.T.u.. Релиз состоялся 12 сентября 2007 года в Японии. Диск содержит запись живого выступления группы в Санкт-Петербурге 28 апреля 2006 года, кадры до концерта и эксклюзивные фотографии Юли и Лены, а также часть из реалити-шоу t.A.T.u. Expedition.

Список композиций 
 Люди-инвалиды (Intro)
 Люди-инвалиды
 All About Us
 Loves Me Not
 Sacrifice
 Ничья
 Friend or Foe
 Обезьянка ноль
 Gomenasai
 Show Me Love
 How Soon Is Now?
 Нас не догонят
 Не верь, не бойся, не проси
 Я сошла с ума
 Бонус: t.A.T.u. Expedition

Примечания

Ссылки 
 Юлия Волкова: хотим Красную площадь // Коммерсантъ, № 205 (3289), 31 октября 2005
 Пономарёв В. Вадим Пономарев: «Тату» открыли новую философию // Взгляд, 6 декабря 2005
 Помещиков А. Группа «Тату»: Мы никогда не были лесбиянками // Известия, 2 сентября 2005

Альбомы 2005 года
Альбомы t.A.T.u.
Альбомы, спродюсированные Тревором Хорном